Hee (Terschelling), een plaats op Terschelling
 Hee (Denemarken), een plaats in Denemarken
 Hee (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Ringkøbing-Skjern

 hee (letter), een letter in het Hebreeuws alfabet
 Hee (radioprogramma), een experimenteel radioprogramma van de VPRO eind jaren 60